Milanovac est un toponyme qui peut désigner :
en Croatie
 Milanovac, un village de la municipalité de Crnac, comitat de Virovitica-Podravina ;
 Milanovac, une localité située dans la municipalité de Velika, comitat de Požega-Slavonie ;
 Milanovac, une localité située dans la municipalité de Virovitica, comitat de Virovitica-Podravina ;
en Serbie
 Milanovac, un village situé dans la municipalité de Žagubica, district de Braničevo ;
 Millovanc/Milanovac, un village du Kosovo situé dans la municipalité de Peć, district de Pejë/Peć.